Ла Чупароса има више значења:

 Ла Чупароса (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Чупароса (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Чупароса (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чупароса (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чупароса (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чупароса (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чупароса (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чупароса (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чупароса (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Чупароса (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Чупароса (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику